Nordkoreas landslag i ishockey kan vara:

Nordkoreas herrlandslag i ishockey.
Nordkoreas damlandslag i ishockey.